Aatsangasoq bezeichnet:
 Aatsangasoq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Aatsangasoq (Berg, Naajaallup Nunaa), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Aatsangasoq (Berg, Nassuttuup Nunaa), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Aatsangasoq (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland